Causa steht für:

 den höchsten Grad der ätiologischen Ursächlichkeit in der Medizin, siehe Ätiologie (Medizin)
 Causa (Gattung), eine Schneckengattung
 Causa (Gericht), ein Gericht der peruanischen Küche
 Causa (Rechtsgrund), Rechtsgrund in den Rechtswissenschaften
 einen Sachverhalt der objektiven Realität (Ursache), der einen anderen Sachverhalt – die Wirkung – hervorbringt, siehe Kausalität 

Siehe auch:
 Liste lateinischer Phrasen/C#Causa
 ad pias causas, (zu wohltätigen Zwecken, für Stiftungen)
 Causa formalis, Begriff von Aristoteles
 honoris causa (ehrenhalber)